Columbo – serial TV o poruczniku Columbo
 Colombo – miasto w Brazylii, w stanie Paraná
 Kolombo (Colombo) – miasto w Sri Lance, dawna stolica tego kraju